Venäläinen ist der Familienname folgender Personen:

 Ilja Venäläinen (* 1980), finnischer Fußballspieler
 Jari Venäläinen (* 1967), finnischer Mittelstreckenläufer
 Kati Venäläinen (* 1975), finnische Skilangläuferin
 Marjo Venäläinen (* 1971), finnische Mittelstreckenläuferin
 Piia Venäläinen (* 1970), finnische Biathletin
 Robert Venäläinen (* 1969), schwedischer Handballspieler
 Sami Venäläinen (* 1981), finnischer Eishockeyspieler